Az 1983-as női kosárlabda-világbajnokság a 9. volt a sportág történetében. Brazíliában rendezték 1983. július 24. és augusztus 6. között. A tornát a Szovjetunió nyerte.

Lebonyolítás 
A 14 csapatból kettő, az Egyesült Államok és Brazília automatikusan a középdöntőbe került. A maradék 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább középdöntőbe.

Az alsó ágon a 9–14. helyért egy csoportban mérkőztek meg a csapatok, a csoport végeredménye egyben a helyezésekről is döntött. A felső ágon a nyolc csapat szintén egy csoportban körmérkőzéseket játszott. Azok a csapatok nem játszottak egymással, amelyek a csoportkörben már megmérkőztek egyszer. A középdöntő első két helyezettje játszotta a döntőt, a harmadik és a negyedik a bronzéremért mérkőzhetett.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

A 9–14. helyért

Középdöntő

Helyosztók

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1982-es férfi kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság N
1983